|-
| 81501 - || || 8 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81502 - || || 8 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81503 - || || 9 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81504 - || || 9 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81505 - || || 12 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81506 - || || 12 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81507 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81508 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81509 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81510 - || || 4 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81511 - || || 2 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81512 - || || 5 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81513 - || || 5 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81514 - || || 2 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81515 - || || 2 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81516 - || || 4 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81517 - || || 5 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81518 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81519 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81520 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81521 - || || 28 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81522 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81523 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81524 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81525 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81526 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81527 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81528 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81529 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81530 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81531 - || || 29 d'abril, 2000 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr., M. Hess
|-
| 81532 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81533 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81534 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81535 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81536 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81537 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81538 - || || 24 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81539 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81540 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81541 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81542 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81543 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81544 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81545 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81546 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81547 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81548 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81549 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81550 - || || 26 d'abril, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 81551 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81552 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81553 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81554 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81555 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81556 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81557 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81558 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81559 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81560 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81561 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81562 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81563 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81564 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81565 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81566 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81567 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81568 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81569 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81570 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81571 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81572 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81573 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81574 - || || 30 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81575 - || || 30 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 81576 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81577 - || || 28 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81578 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81579 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81580 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81581 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81582 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81583 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81584 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81585 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81586 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81587 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81588 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81589 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81590 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81591 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81592 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81593 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81594 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81595 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81596 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81597 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81598 - || || 30 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 81599 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 81600 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
1